Matas blancas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Heliotropium europaeum; o
 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis.